Vogeleiland (Deventer), een eiland gelegen in de oude gracht (singel) naast het centraal station in het centrum van Deventer.
 Vogeleiland (Nederland), een eiland in het Zwarte Meer tussen de Nederlandse provincies Flevoland en Overijssel.
 De Beer (natuurgebied), voormalig natuurgebied in Nederland, ook wel 'Vogeleiland De Beer' genaamd.
 Vogeleiland (Algoabaai), een eiland ten oosten van Port Elizabeth in Zuid-Afrika.
 Vogeleiland (Lambertsbaai), een eiland in de Lambertsbaai bij de Westkaap in Zuid-Afrika.

Zie ook 
Bird Island